Face the Music peut faire référence à :

Musique 
 Face the Music, cinquième album studio d'Electric Light Orchestra ;
 Face the Music, album studio du boys band américain New Kids on the Block, sorti en 1994.

Cinéma 
 Face the Music, film britannique réalisé par Terence Fisher ;
 Face the Music, film britannique réalisé par Carol Wiseman ;
 Face the Music, film américain réalisé par Jeff Howard ;

Télévision 
 Face the Music, série télévisée britannique, diffusée de 1967 à 1984 ;
 Face the Music, série télévisée britannique, diffusée de 1979 à 1981.
 Face the Music, série télévisée canadienne, diffusée à partir de 2015.

Homonymie de titre